805 км, 805-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 805 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 585713.
 805 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 643533.
 805 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 520935.
 805 км — разъезд, Одесская железная дорога (Полтавская область). Код 424831.
 805 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 509033.